HdC – Szarytki, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo
 HDC – Hill Descent Control, kontrola zjeżdżania ze wzniesienia